Disappear – singolo degli INXS del 1990
Disappear – singolo degli Hoobastank del 2005
Disappear – singolo delle No Angels del 2008
Disappear – singolo dei Motion City Soundtrack del 2009
Disappear – singolo dei Tonight Alive del 2018